Ariège (folyó) - folyó, Franciaország területén
 Ariège (megye) - Franciaország egy megyéje, az Ariège folyó után elnevezve